Le qualificazioni del singolare  del Croatia Open Umag 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Dušan Lajović (qualificato)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Blaž Kavčič (qualificato)
  Boris Pašanski (ultimo turno)

 Boy Westerhof (qualificato)
 Jaroslav Pospíšil (secondo turno)
 Miljan Zekić (primo turno)
 Pavol Červenák (secondo turno)

Qualificati 

  Dušan Lajović
  Joško Topić

  Blaž Kavčič
  Boy Westerhof

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2013
ATP World Tour 2013